Ел Карењо има више значења:

 Ел Карењо (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Карењо (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику